Nova Andradina (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
 Nova Andradina (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul